САБ може да се отнася за:

 Съюз на архитектите в България
 Съюз на артистите в България

Вижте също 
 СААБ